Activitat biològica, efectes d'un fàrmac en un organisme viu
 Activitat d'una dissolució
 Activitat d'una substància radioactiva, nombre de desintegracions nuclears que es produeixen al llarg del temps
 Activitat econòmica
 Activitat extravehicular, feina feta per un astronauta fora de la Terra
 Activitat física, moviment corporal, produït per la musculatura esquelètica, que té com a resultat una despesa energètica per sobre del metabolisme basal
 Activitat social o activisme
 Activitat pesquera
 Activitat volcànica